Cerro Pomo bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Pomo (Catron County, New Mexico), in der Eagle Peak Wilderness Study Area	
 Cerro Pomo (Cibola County, New Mexico)